Le tournoi de tennis US Hardcourt est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1988, classée en catégorie Tier IV, se dispute à San Antonio du  au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Katerina Maleeva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lori McNeil et Helena Suková.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Hardcourt
 Saison 1988 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1988
US Hardcourt
Tennis aux États-Unis en 1988
Événement sportif à San Antonio
Compétition de tennis au Texas
Tennis en février 1988
Tennis en mars 1988